Ráztoka (Rosocha Jałowiecka) – szczyt w słowackich Tatrach
 Ráztoka – miejscowość na Słowacji w powiecie Brezno
 Ráztoka – potok, dopływ rzeki Muráň na Słowacji
 Ráztoka – potok, dopływ Orawy na Słowacji
 Ráztoka – potok, dopływ Torysy na Słowacji

Zobacz też 
 Raztoka